Zalivnoi (Penza), localitat de la província de Penza, a Rússia
 Zalivnoi (Volgograd), localitat de la província de Volgograd, a Rússia